Frisco puede referirse a las siguientes ciudades estadounidenses:
Frisco (Carolina del Norte).
Frisco City (Alabama).
Frisco (Texas).
San Francisco (California).